

Населені пункти та їхні частини
 Квятковиці — село в гміні Проховіце Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Квятковиці — село в гміні Боґданець Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Квятковиці — село в гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Квятковиці — частина міста Красник у Красницькому повіті Люблінського воєводства

Примітки